Esfera puede referirse a:
En geometría, una esfera es un cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro de la esfera.
En política, a la esfera de influencia, un concepto político.
 En relojería se denomina esfera a la superficie debajo de las manecillas.

Como nombre propio:
Esfera es una novela de Michael Crichton.
Esfera (1998) es un thriller psicológico y de ciencia ficción basada en la novela homónima, protagonizada por Dustin Hoffman, Sharon Stone, y Samuel L. Jackson.